Joyland (Stephen King-regény)

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
Joyland (Arkansas)
Joyland (Észak-Karolina)